Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2016/17 проходил с 7 по 15 марта 2017 года. Пары участников определились по итогам группового турнира  Евролиги. Матчи 1/4 финала проводились по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки. Победители в парах вышли в Финал четырёх Евролиги

Результаты

Динамо — Бурж Баскет — 2-0

УГМК — Фамилья — 2-0

Фенербахче — Авенида — 2-1

Надежда — ЗВВЗ УСК — 1-2

Ссылки 
 

Женская Евролига
2017 год в баскетболе